Esta es la cronología de la misión Cassini-Huygens.

Esta misión es una colaboración entre NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Italiana (ASI) para enviar una sonda espacial para el estudio de Saturno, sus satélites naturales y su sistema de anillos  . 

La nave espacial forma parte de la clase insignia de NASA y comprende tanto la sonda Cassini, como el módulo de descenso Huygens de la ESA, la cual se diseñó para el aterrizaje en la luna Titán.

La nave de NASA será la cuarta en visitar a Saturno y la primera en orbitarlo.

Las sondas reciben los nombres de los astrónomos Giovanni Cassini y Christiaan Huygens, respectivamente. 

El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997, mediante el cohete Titan IVB/Centaur.

La sonda espacial Cassini tuvo una vida útil de casi 20 años, de los cuales 13 los pasó en órbita alrededor de Saturno.  

El viaje hacia Saturno incluyó dos sobrevuelos a Venus (en abril de 1998 y junio de 199), a la Tierra (en agosto de 1999), el asteroide asteroide 2685 Masursky y a Júpiter (en diciembre de 2000). 

Las sondas Cassini-Huygens entraron en órbita el 1 de julio de 2004 y la misión finalizó el 15 de septiembre de 2017, cuando Cassini voló hacia la atmósfera superior de Saturno  para evitar cualquier riesgo de contaminación de las lunas de Saturno, considerando que algunas presentan entornos activos que podrían potencialmente soportar la vida.  

La travesía de Cassini se ha considerado como una misión que ha revolucionado la comprensión humana del sistema de Saturno, incluidas sus lunas y anillos, y nuestra comprensión de dónde se puede encontrar vida en el Sistema Solar.

La misión principal de Cassini comenzó en junio de 2004 y finalizó en mayo de 2008, completando cuatro años.

Luego se extendió por dos años más, hasta septiembre de 2010, como Misión Equinoccio. 

Finalmente, se extendió por una última vez con Misión Solsticio, que duró hasta la entrada controlada de Cassini en la atmósfera de Saturno en septiembre de 2017.

El módulo Huygens viajó con la sonda Cassini hasta su separación el 25 de diciembre de 2004, para luego sumergirse en la atmósfera y aterrizar exitosamente en la superficie de Titán el 14 de enero de 2005, siendo el primer aterrizaje realizado en el Sistema Solar exterior y el primer aterrizaje en otro satélite natural que no sea la Luna. Además, utilizó a Cassini como relé y devolvió datos a la Tierra durante 90 minutos.

Para culminar su estadía en la órbita de Saturno, la sonda Cassini inició con el "Grand Finale", que correspondía a orbitas arriesgadas a través del espacio entre el planeta y los anillos internos, con el propósito de que antes de terminar la misión se pudiera aprovechar al máximo los instrumentos y conseguir datos de esas áreas antes del ingreso controlado de Cassini en la atmósfera de Saturno.

Fase de lanzamiento y crucero (1997-2003) 

08:43 UTC, 15 de octubre de 1997 - Se lanza la misión Cassini-Huygens en el cohete Titan IVB/Centaur desde Cabo Cañaveral.

13:52 UTC, 26 de abril de 1998 - Sobrevuelo a Venus para asistencia gravitatoria a 284 km, aumentando la velocidad a 7 km/s. 

22:06 PST, 4 de diciembre de 1998 - Cassini enciende su motor del cohete principal durante 90 minutos, poniendo a la nave en curso para su segundo sobrevuelo a Venus en 1999. El encendido redujo la velocidad en cerca de 450 m/s en relación con el Sol. La velocidad de Cassini pasó de 67.860 km/h al inicio de la maniobra a 66.240 km/h al final del encendido del motor.

13:30 PST, 24 de junio de 1999 - Sobrevuelo a Venus para asistencia gravitatoria a 623 km. 

03:28 UTC, 18 de agosto de 1999 - Sobrevuelo a la Tierra para asistencia gravitatoria. Una hora y 20 minutos previo al acercamiento máximo, Cassini se acercó a 377.000 km de la Luna y capturó una serie de imágenes de calibración. La nave sobrevoló la Tierra a 1.171 km. La sonda aumentó su velocidad en 5,5 km/s. 

10:00 UTC, 23 de enero de 2000 - Sobrevuelo al asteroide (2685) Masursky. Cassini tomó imágenes 5 a 7 horas antes a 1,6 millones de km de distancia y estimó un diámetro de 15 a 20 km.

30 de diciembre de 2000, 10:05 UTC - Sobrevuelo de Júpiter asistido por gravedad. Cassini estaba en su punto más cercano (9,7 millones de kilómetros, 137 radios jovianos) a Júpiter en esta fecha y realizó muchas mediciones científicas.  También produjo el retrato en color global más detallado de Júpiter jamás producido (visto a la derecha); las características visibles más pequeñas son aproximadamente  de ancho.

30 de mayo de 2001 - Durante la fase de costa entre Júpiter y Saturno, se notó que la "neblina" se hizo visible en las imágenes tomadas por la cámara de ángulo estrecho de Cassini. Esto se vio por primera vez cuando se tomó una fotografía de la estrella Maia en las Pléyades después de un período de calentamiento de rutina.

23 de julio de 2002 - A fines de enero, se realizó una prueba para eliminar la "neblina" de la lente de la cámara de ángulo estrecho calentándola. Calentar la cámara a 4 grados Celsius (39 grados Fahrenheit) durante ocho días produjo resultados positivos. Más tarde, el calentamiento se extendió a 60 días y una imagen de la estrella Spica mostró una mejora de más del 90% en comparación con antes del período de calentamiento. El 9 de julio, una imagen mostró que el procedimiento de eliminación se completó con éxito, lo que se anunció el 23 de julio. 

10 de octubre de 2003 - El equipo científico de Cassini anunció los resultados de una prueba de la teoría de la gravedad de Einstein, utilizando señales de radio de la sonda Cassini. Los investigadores observaron un cambio de frecuencia en las ondas de radio hacia y desde la nave espacial, ya que esas señales viajaban cerca del Sol. Las pruebas anteriores estuvieron de acuerdo con las predicciones teóricas con una precisión de una parte en mil. El experimento de Cassini mejoró esto a aproximadamente 20 partes en un millón, y los datos aún respaldan la teoría de Einstein.

Misión principal (2004-2008) 

27 de febrero de 2004 - Se publicó una nueva imagen de alta resolución de Saturno tomada por Cassini el 9 de febrero, y se observó que los científicos de la misión estaban desconcertados por el hecho de que no se ven "radios" en el anillo de Saturno. Estas estructuras oscuras en la sección "B" del anillo habían sido descubiertas en fotografías tomadas por la sonda Voyager en 1981. Otra imagen, en luz infrarroja, tomada el 16 de febrero muestra las diferencias de altura de las nubes y la misma perturbación visible a lo largo de la década de 1990 en las imágenes del Telescopio Espacial Hubble. 

12 de marzo de 2004 - Las imágenes tomadas el 23 de febrero muestran una característica descubierta por la Voyager: aglomeraciones en el anillo "F" exterior. Lo que no se pudo determinar en ese momento fue la vida útil exacta de estos grupos, y se espera que Cassini proporcione datos concluyentes sobre esta cuestión. El primer conjunto de imágenes muestra un conjunto de "grupos" que se mueven a lo largo del anillo "F". 

26 de marzo de 2004 - El equipo científico de Cassini publicó la primera secuencia de imágenes de Saturno que mostraban nubes moviéndose a gran velocidad alrededor del planeta. Usando un filtro para ver mejor la neblina de agua sobre la densa capa de nubes, los movimientos en las regiones ecuatoriales y del sur son claramente visibles. Las fotografías fueron tomadas durante los días del 15 al 19 de febrero.

8 de abril de 2004 - Los científicos de la misión publicaron la primera observación "a largo plazo" de la dinámica de las nubes en la atmósfera de Saturno. Un conjunto de imágenes muestra la fusión de dos tormentas en las latitudes del sur durante un período del 19 al 20 de marzo. Ambas tormentas tenían un diámetro de unos  antes de fusionarse.

15 de abril de 2004 - NASA anunció que dos lunas descubiertas por la Voyager 1 fueron avistadas nuevamente por Cassini en imágenes tomadas el 10 de marzo: Prometheus y Pandora. Estas no son lunas ordinarias, pero sus efectos gravitatorios en el anillo "F" llevaron a los científicos a llamarlas "lunas pastoras". Fascinan a todos los investigadores interesados en la dinámica del sistema de anillos, porque sus órbitas están lo suficientemente cerca como para interactuar entre sí de manera caótica. Tienen un historial de desafiar las predicciones de sus órbitas. Una de las misiones de Cassini será monitorear de cerca los movimientos de estos cuerpos.

18 de mayo de 2004 - Cassini ingresa al sistema de Saturno. La atracción gravitacional de Saturno comenzó a superar la influencia del Sol.

20 de mayo de 2004 - Se publica la primera imagen de Titán con mejor resolución que cualquier observación desde la Tierra. Fue tomada el 5 de mayo desde una distancia de 29,3 millones de kilómetros (18,2 millones de millas).

27 de mayo de 2004 - TCM-20, la aproximación Phoebe TCM (maniobra de corrección de trayectoria) se ejecutó a las 22:26:00 UTC. Este fue un encendido de 5 minutos y 56 segundos del motor principal, que no se usaba desde diciembre de 1998. Por lo tanto, se duplicó como un "ensayo general" para la grabación de 96 minutos durante la "Inserción en la órbita de Saturno" (SOI). Sin embargo, TCM-20 fue diseñado principalmente para cambiar la velocidad de Cassini en 34,7 m/s (78 mph), configurando un sobrevuelo de la luna Phoebe el 11 de junio.

11 de junio de 2004 - Cassini sobrevoló la luna Phoebe a las 19:33 UT en hora del evento de la nave espacial (SCET) a 2068 kilómetros de distancia. Los once instrumentos a bordo funcionaron como se esperaba y se adquirieron todos los datos. Los científicos planean usar los datos para crear mapas globales de la luna llena de cráteres y determinar la composición, masa y densidad de Phoebe. Los científicos tardaron varios días en estudiar minuciosamente los datos para llegar a conclusiones más concretas.

16 de junio de 2004 - TCM-21 tuvo lugar con un encendido del motor principal de 38 segundos. Fue planeado como la última corrección de la trayectoria de Cassini antes de SOI. Unos días después, se canceló el último TCM-22 programado tentativamente para el 21 de junio.

1 de julio de 2004 - La quemadura de inserción de la órbita de Saturno se ejecutó con éxito a las 7:11pm PDT (10:11 pm EDT), Cassini cruzó el plano de los anillos entre los anillos F y G de Saturno. Su antena estaba orientada hacia adelante actuando como un escudo contra pequeñas partículas anulares. a las 7:36 pm PDT (10:36 pm EDT), la nave espacial inició un encendido crítico del motor principal de 96 minutos para reducir su velocidad en 626 metros por segundo y permitir una órbita de Saturno de 0,02 x 9 millones de kilómetros. Inmediatamente después de esa quema, se tomaron fotografías de los anillos y se enviaron al científico de la misión cuando la nave espacial se acercó a 19 980 kilómetros (12 400 millas) de la parte superior de las nubes.  Los científicos quedaron sorprendidos por la claridad y el detalle de las imágenes y las estudiarán detenidamente durante bastante tiempo. "No veremos el rompecabezas completo, solo las piezas, pero lo que estamos viendo es dramático", dijo la Dra. Carolyn Porco, líder del equipo de imágenes de Cassini, Instituto de Ciencias Espaciales, Boulder, Colorado. "Las imágenes son alucinantes, simplemente alucinantes. He estado trabajando en esta misión durante 14 años y no debería sorprenderme, pero es sorprendente lo sorprendente que es ver estas imágenes por primera vez".

2 de julio de 2004 - Se ejecuta el primer sobrevuelo a Titán de Cassini  se envían las primeras imágenes de primer plano a la Tierra. Debido a la planificación de la órbita inicial, Cassini pasaba sobre el polo sur de la luna y desde una distancia mayor que en sobrevuelos posteriores. Sin embargo, durante una conferencia de prensa el 3 de junio, los científicos de la misión presentaron imágenes que ya los están obligando a repensar teorías anteriores. Ahora parece que las características de albedo más oscuras y más brillantes en la superficie representan diferentes materiales. Pero en contraste con las expectativas, las regiones heladas parecen ser más oscuras que las áreas donde se mezcla otra materia (posiblemente orgánica) con el hielo.

16 de agosto de 2004 – Los científicos de la misión anuncian el descubrimiento de dos nuevas lunas de Saturno y, con ello, el inicio exitoso de uno de los programas de Cassini: Localización de lunas pequeñas y aún desconocidas. Más tarde llamados " Methone " (S/2004 S 1) y " Palene " (S/2004 S 2), estos objetos son pequeños en comparación con otras lunas y orbitan entre Mimas y Enceladus.

23 de agosto de 2004 - A una distancia de 9 millones de kilómetros de Saturno, tuvo lugar el último encendido importante del motor principal para ajustar el siguiente acercamiento más cercano y evitar las partículas en el sistema de anillos. El encendido de 51 minutos aumentó la velocidad de la sonda en 325 metros por segundo, moviendo el punto de periapsis orbital unos 300.000 km más lejos de Saturno que su distancia más pequeña durante SOI. Al mismo tiempo, el nuevo curso acercará mucho a Cassini a Titán en su próximo sobrevuelo. 

14 de septiembre de 2004 - La verificación final del módulo de aterrizaje Huygens se completó con éxito. La separación de la sonda queda prevista para el 25 de diciembre, con el aterrizaje previsto para el 14 de enero de 2005.

26 de octubre de 2004 - Se ejecutó con éxito el segundo sobrevuelo de Titán (llamado "Titan-A"). Los datos comenzaron a llegar al centro de la misión JPL a las 01:30 UTC del 27 de octubre e incluían las imágenes de mayor resolución jamás tomadas de la superficie de esa luna. Además, se tomaron los primeros espectros infrarrojos de alta resolución y fotografías de la atmósfera y la superficie. La nave espacial rozó con éxito la atmósfera brumosa y llena de smog de Titán, acercándose a 1.176 kilómetros de la superficie de Titán. El sobrevuelo fue lo más cerca que una nave espacial ha estado de Titán. Las imágenes, los espectros y los datos de radar revelaron una superficie compleja y desconcertante. El análisis de todos los datos está en curso. La única falla durante el evento "Titan-A" involucró al instrumento CIRS. Durante la reproducción, el equipo de instrumentos observó datos corruptos. Se tomó la decisión de apagar el instrumento para reiniciarlo. CIRS se volvió a encender en 24 horas y actualmente se encuentra en su estado nominal.

23 de noviembre de 2004 - Se completó con éxito la última comprobación en vuelo de la sonda Huygens antes de la separación. Todos los sistemas están listos para una implementación puntual de la sonda.

13 de diciembre de 2004 - El sobrevuelo "Titan-B" se ejecutó con éxito y los científicos de la misión analizan los datos recopilados.

25 de diciembre de 2004 - La sonda Huygens se separa del orbitador Cassini a las 02:00 UTC. 

27 de diciembre - NASA publicó una imagen de Huygens tomada desde Cassini dos días después del lanzamiento. Informó que el análisis de esa imagen muestra que la sonda está en el rumbo correcto dentro del rango de error esperado. Estas comprobaciones fueron necesarias para colocar el orbitador en la orientación correcta para recibir los datos de la sonda cuando entre en la atmósfera de Titán.

28 de diciembre de 2004 - OTM-10 se ejecutó a las 03:00 UTC en Spacecraft Event Time (SCET). Esta maniobra, también llamada Maniobra de Desviación de la Órbita (ODM), sacó a Cassini de una trayectoria de impacto de Titán y la llevó a una trayectoria de sobrevuelo con la altitud requerida para recibir datos de la sonda Huygens a medida que se sumerge en Titán.

31 de diciembre de 2004 -  sobrevuelo de Cassini sobre Iapetus se produjo a las 18:45:37 UTC a una altitud de 122645 kilómetros. Las primeras imágenes en bruto estuvieron disponibles al día siguiente.

14 de enero de 2005 - Huygens entró en la atmósfera de Titán a las 09:06 UTC y aterrizó suavemente en su superficie unas dos horas después. Esto fue confirmado por la recepción de la onda portadora emitida por la sonda durante su descenso y aterrizaje. A las 16:19 UTC, el orbitador Cassini comenzó a transmitir a la Tierra los datos científicos recibidos de la sonda. La primera imagen se publicó a las 19:45 UTC y muestra una vista de unos 16 km sobre la superficie. Poco tiempo después se publicó una segunda imagen tomada de la sonda en reposo en la superficie. El análisis de los datos está en curso.

15 de febrero de 2005 - Sobrevuelo exitoso de Titán, con nuevas regiones de su superficie escaneadas por radar .  Cassini adquirió una imagen que muestra un gran cráter en Titán, con un diámetro estimado de  . 

17 de febrero de 2005 - Se ejecutó el primer sobrevuelo cercano de Encelado y se enviaron las primeras imágenes de primer plano a la Tierra. La distancia de sobrevuelo fue de unos  .

17 de marzo de 2005 - La sonda Cassini revela que la luna Encelado de Saturno tiene atmósfera. Ha sido descrito como "sustancial" por sus descubridores.

16 de abril de 2005 - A las 19:12 UTC se ejecutó el quinto sobrevuelo planificado de Titán con una distancia mínima de unos 1.025 kilómetros. Este fue el sobrevuelo más cercano hasta la fecha y brindó la oportunidad de obtener datos más detallados sobre los constituyentes en la atmósfera superior de Titán. El primer análisis de esos datos mostró una amplia gama de moléculas de carbono complejas. El 25 de abril se publicó un complot masivo que demuestra la existencia de estas moléculas.

3 de mayo de 2005 - Cassini comienza experimentos de ocultación de radio en los anillos de Saturno para determinar la distribución del tamaño de las partículas de los anillos, en la escala de centímetros.

10 de mayo de 2005 - Al comienzo de un período de observación enfocada del sistema de anillos de Saturno, programado para durar hasta septiembre, los científicos de la misión anunciaron el descubrimiento de una luna nueva en la " brecha de Keeler " dentro del anillo "A". Denominado provisionalmente S/2005 S 1 y luego llamado Daphnis, se vio por primera vez en una secuencia de imágenes tomadas el 1 de mayo. Los científicos de imágenes habían predicho la presencia de la luna nueva y su distancia orbital de Saturno después del avistamiento en julio pasado de un conjunto de peculiares características puntiagudas y tenues en el borde exterior de la brecha de Keeler.

14 de julio de 2005 : el sobrevuelo más cercano de Encelado con una distancia de  se ejecutó con éxito. Se publicaron las primeras imágenes en bruto.

7 de septiembre de 2005 - Sobrevuelo de Titán a una distancia de , los datos recopilados se perdieron parcialmente debido a un problema de software.

26 de septiembre de 2005 - Sobrevuelo de Hyperion a una distancia de , el sobrevuelo más cercano y única visita a la luna durante la misión principal.

27 de julio de 2006 : la NASA confirma la presencia de lagos de hidrocarburos en la región polar norte de Titán.

28 de mayo de 2008 : Cassini completó su sobrevuelo número 43 de Titán, poniendo fin a su misión principal. Rebautizada como misión Cassini Equinox, Cassini observó a Saturno durante su cruce de equinoccio, o verano.

Misión Cassini Equinoccio (2008-2010) 

9 de agosto, 11 de agosto, 9 de octubre y 31 de octubre de 2008 : con la máxima aproximación a 50, 25 y 200 km, respectivamente,  últimos tres sobrevuelos de Encelado de Cassini en 2008 utilizaron una nueva técnica de imagen llamada "tiro al plato" para adquirir con éxito imágenes de muy alta resolución. Los sobrevuelos también permitieron a Cassini tomar muestras directamente de las columnas criovolcánicas de Enceladus.

3 de noviembre, 14 de noviembre, 5 de diciembre y 21 de diciembre de 2009 : los sobrevuelos 46 a 49 de Titán se concentraron en el muestreo de radar, VIMS e INMS de Titán y su espesa atmósfera. T47 involucró cobertura VIMS de alta resolución del sitio de aterrizaje de Huygens, mientras que los otros tres sobrevuelos utilizaron radar y RSS. T49 permitió la cobertura de radar de Ontario Lacus, uno de los lagos de metano más grandes de Titán.

junio - octubre de 2009 : Cassini observó Saturno durante su equinoccio, o la época del año de Saturno en la que el sol está directamente sobre su ecuador. 

2 de noviembre de 2010 : Cassini se activó en un modo de espera de protección, o "modo seguro", después de que un pequeño giro hizo que se perdiera una instrucción importante. La NASA anunció la interrupción de los procesos científicos el 8 de noviembre.  Sin embargo, el 8 de noviembre ya se había restaurado parcialmente parte de la funcionalidad de la embarcación.  Los eventos de secuenciación de instrumentos científicos nominales se iniciaron con éxito el 10 de noviembre.   Cassini se reactivó según lo programado el 24 de noviembre y ha vuelto a funcionar perfectamente, a tiempo para dos sobrevuelos cercanos programados con Enceladus .  En este momento no ha habido divulgación pública  sobre el impacto de la pérdida de datos del sobrevuelo del 11 de noviembre (T-73). Sin embargo, no se adquirieron imágenes en el sobrevuelo polar del 11 de noviembre.

Misión del solsticio de Cassini (2010-2017) 
El 3 de febrero de 2010, la NASA anunció que se había financiado una segunda extensión de la misión hasta mayo de 2017, unos meses después del solsticio de verano de Saturno. El calendario incluía 155 órbitas adicionales, con 54 sobrevuelos de Titán, 11 de Encelado,  2 de Rhea y 3 de Dione. Uno de los sobrevuelos de Titán se sumergió por debajo de la ionosfera.

Grand Finale (2017) 

El 15 de septiembre de 2017, Cassini fue eliminada deliberadamente por una caída controlada en la atmósfera de Saturno, poniendo fin a su misión de casi dos décadas.   La última señal se recibió a las 11:55:46 UTC.

Hitos de viaje del orbitador Cassini

Cronología detallada de la misión Huygens 

Todos los tiempos dados después del 14 de enero de 2005 a las 09:11 UTC son tiempos esperados del evento y pueden diferir de los tiempos reales del evento. Esta página se actualizará después de que se haya producido el descenso con las correcciones necesarias. [ necesita actualización ]  

Los datos utilizados en esta sección están ligeramente desactualizados, una versión actualizada de las efemérides de la ESA estuvo disponible el 6 de enero de 2005.

Cronología del proceso de aterrizaje de Huygens

Sobrevuelos 
La siguiente es una lista de sobrevuelos cercanos de las lunas de Saturno (a menos de 5000 kilómetros). El acercamiento más cercano para cada luna está en negrita.

Misión principal

Misión extendida (equinoccio)

Misión del solsticio 
La segunda misión extendida estaba programada desde el 12 de octubre de 2010 hasta el solsticio de verano de Saturno en mayo de 2017, seguida de dos docenas de órbitas proximales de Saturno y los anillos. La última imagen de navegación óptica de Cassini de la misión se capturó el 20 de septiembre de 2016.  La misión Cassini terminó el 15 de septiembre de 2017, cuando la nave se desintegró en la atmósfera de Saturno. 

 Órbitas proximales

Referencias

Enlaces externos 

 Archivos de comunicados de prensa de Cassini-Huygens
 "Llegada de Cassini-Huygens a Saturno" junio de 2004 (pdf)
 Borrador del libro blanco para la Encuesta decadal del sistema solar 2013–2023: Cassini–Huygens Solstice Mission 2009 (pdf)
 Fechas de tour
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Programa Cassini-Huygens